

Свердлове — Вітебська область, Вітебський район

Свердлове — колишня назва смт Холодне (Донецька область, Макіївська міська рада)
 Свердлове — колишня назва села Златопілля (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Свердлове — колишня назва села Іванове (Одеська область, Лиманський район)
 Свердлове — колишня назва селища Зарічне (Сумська область, Середино-Будський район)